Bogdan Klich – politico polacco
 Kacper Klich – nuotatore polacco
 Kasia Klich – cantante polacca
 Mateusz Klich – calciatore polacco, centrocampista